Импера́торский вокза́л:
* Императорский вокзал — здание железнодорожного вокзала станции Каланчёвская в Москве.
 Императорский вокзал — старое здание железнодорожного вокзала в Пушкине.